Il singolare del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Karlović che ha battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Ivo Karlović (Campione)
 Assente
 Alex Bogomolov, Jr. (finale)
 Paul Goldstein (secondo turno)

 Jeff Salzenstein (semifinali)
 Todd Reid (primo turno)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)
 Eric Taino (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2004